Aquesta llista mostra les 675 comunes (communes) del departament de l'Eure ordenats per ordre alfabètic, amb el codi INSEE i el codi postal.

Enllaços externs 
 Gentilicis dels habitants de l'Eure

 
Eure